dho – codice ISO 639-3 della lingua dhodia

Persone
 Giovanni Battista Dho – militare e politico italiano
 Sebastiano Dho – vescovo cattolico italiano